Mecze Mistrzostw Świata w grupie D odbywały się w dniach 14, 19, 20 i 24 czerwca.

Drużyny z grupy D (Kostaryka i Urugwaj) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy C.

Tabela 

Legenda:
 Pkt - liczba punktów
 M - liczba meczów
 W - wygrane
 R - remisy
 P - porażki
 Br+ - bramki zdobyte
 Br- - bramki stracone
 +/- - różnica bramek

Mecze

Urugwaj - Kostaryka

Anglia - Włochy

Urugwaj - Anglia

Włochy - Kostaryka

Włochy - Urugwaj

Kostaryka - Anglia

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014